Yelizaveta Yákovlevna Tarajóvskaya (cirílico ruso: Елизаве́та Я́ковлевна Тарахо́вская, nacida  Parnok, Парнок); Taganrog, 26 de julio de 1891-Moscú, 11 de noviembre de 1968) poeta, dramaturga y escritora rusa de literatura infantil.

Nació en el seno de una familia sefardí. Era hermana de la poeta Sofía Parnok y melliza del músico de jazz  Valentín Parnok. Su madre era médica y su padre farmacéutico.

Comenzó a escribir poemas en su infancia y se graduó en el Gimnasio Mariínskaya, luego realizó los cursos Bestúzhev en San Petersburgo.

Tradujo al ruso muchos poemas infantiles, como los de Julian Tuwim, y es sobre todo conocida por su obra teatral «Por orden del lucio», ("По щучьему веленью"), llevada a escena por Serguéi Obraztsov y al cine por Aleksandr Rou).

Falleció en 1968 y está enterrada cerca de Valentín Parnok en el Cementerio Novodévichi. Dedicaron una placa a la familia en un muro de su casa natal en Taganrog en 2012.

Obra (en orden alfabético)

12 без пяти /  М.: Гиз, 1930.
Бей в барабан! / М.: Мол. гвардия, 1932.
Бей в барабан! / М.: Гиз, 1930.
Бей в барабан! / Изд. 3-е. М.: Мол. гвардия, 1930.
Воздушный парад / М.; Л.: Детиздат, 1937.
Где овечка без хвоста? / М.; Л.: Гиз, 1930.
Дружба /Ташкент: Госиздат Уз. ССР, 1942.
Железная дорога / М.: Г. Ф. Мириманов, 1928.
Калитка в сад / М.; Л.: Детгиз, 1949.
Колокол в море / М.: Гиз, 1930.
Костя, клоп и микроскоп / Л.: Радуга, 1929.
Метро / М.: Детгиз, 1951.
Метро. Изд. 3-е. М.; Л.: Детиздат, 1938.
Метрополитен / М.: Детгиз, 1935.
Метрополитен / Изд. 2-е. М.: Детиздат, 1936.
Метрополитен / М.: Мол. гвардия, 1932.
Новый дом / Изд. 2-е. М.; Л.: Мол. гвардия, 1931.
Новый дом / 1928.
Новый дом / М.; Л.: Гиз, 1930.
О том, как приехал шоколад в Моссельпром /Рязань: Изд. "Друзья детей", 1925.
Огород / 1928.
Радиобригада / М.: Гиз, 1930.
Радиобригада / Изд. 2-е. М.; Л.: Мол. гвардия, 1931.
Сказка про живую воду / М.; Л.: Детгиз, 1953.
Солнечные часы / М.; Л.: Детгиз, 1947.
Солнечные часы / Ставрополь: Ставроп. правда, 1947.
Стальные ребята / М.: Гиз, 1929.
Стихи / М.; Л.: Детгиз, 1951.
Стихи и сказки / М.: Детгиз, 1954.
Тит полетит / М.: ЗИФ, 1925.
У Черного моря / М.: Гиз, 1928.
Универмаг / М.: Гиз, 1930.

Enlaces externos
 Таганрог. Энциклопедия. — Таганрог: Антон, 2008

Referencias

Dramaturgos de Rusia del siglo XX
Escritoras de Rusia
Escritores de la Unión Soviética
Escritores de literatura infantil de Rusia
Escritores en ruso
Judíos de Rusia
Mellizos
Poetas de Rusia del siglo XX
Poetas judíos
Traductoras de Rusia
Dramaturgas de Rusia
Poetisas de Rusia
Rusas del siglo XX
Fallecidos en Moscú
Traductores de Rusia del siglo XX
Nacidos en Taganrog